

Населені пункти та їхні частини
 Людвікув — село в гміні Спічин Ленчинського повіту Люблінського воєводства
 Людвікув — село в гміні Ополе-Любельське Опольського повіту Люблінського воєводства
 Людвікув — село в гміні Белхатув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Людвікув — село в гміні Пшедбуж Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Людвікув — село в гміні Скерневіце Скерневицького повіту Лодзинського воєводства
 Людвікув — село в гміні Воля-Кшиштопорська Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Людвікув — село в гміні Ґідле Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Людвікув — село в гміні Андресполь Лодзького-Східного повіту Лодзинського воєводства
 Людвікув — село в гміні Сенно Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Людвікув — село в гміні Хинув Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Людвікув — село в гміні Пражмув Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Людвікув — село в гміні Єдлінськ Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Людвікув — село в гміні Тересін Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Людвікув — село в гміні Рибно Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Людвікув — село в гміні Радзанув Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Людвікув — село в гміні Лонцьк Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Людвікув — село в гміні Кампінос Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства
 Людвікув — село в гміні Ґомбін Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Людвікув — село в гміні Казімеж-Біскупі Конінського повіту Великопольського воєводства
 Людвікув — село в гміні Пшиґодзіце Островського повіту Великопольського воєводства
 Людвікув — частина міста Томашув-Мазовецький в Томашовському повіті Лодзинського воєводства
 Людвікув — частина міста Островець-Свентокшиський в Островецькому повіті Свентокшиського воєводства
 Людвікув — частина села Станіславув у гміні Улян-Майорат Радинського повіту Люблінського воєводства
 Людвікув — частина села Собень у гміні Білачув Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Людвікув — частина села Осіни в гміні Кернозя Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Людвікув — частина села Сане в гміні Александрув-Лодзький Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Людвікув — частина села Ґрабовець у гміні Серадз Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Людвікув — частина села Зеленев у гміні Кросневіце Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Людвікув — частина села Кульчин у гміні Пшиленк Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Людвікув — частина села Лопушно в гміні Лопушно Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Людвікув — частина села Боброво в гміні Жґув Конінського повіту Великопольського воєводства

Примітки